Sylwester Marzeń z Dwójką – sylwestrowe widowisko muzyczne organizowane i emitowane na antenie Telewizji Polskiej od 2004 roku.

Sylwester z Telewizją Polską

Zagraniczni goście specjalni

Prowadzący

Oglądalność

Uwagi

Przypisy 

Festiwale popowe w Polsce
TVP